Eisenbad steht für:
 Schlackenbad, ein Heilbad, bei dem das Heilwasser stärker konzentriert ist als bei natürlichen Quellen 
 Eisenbad (Eisen), Saueisen, hist. für ungewollt geschmolzenes, kohlenstoffreiches Roheisen, welches sich nicht schmieden lässt, vergl. Rennofen, Puddelverfahren

geographisch:
 Vyhne, Gemeinde in der Slowakei